Spring Hill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Spring Hill Township (Arkansas)
 Spring Hill Township (Kansas)
 Spring Hill Township (Minnesota)
 Spring Hill Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Springhill Township